Графиня Беатри́с Бургу́ндская (): Беатрис I (графиня Бургундии) (ок. 1145 1184) — императрица Священной Римской империи
 Беатрис II (графиня Бургундии) (ок. 1193 1231) — герцогиня Андекс-Меранская, внучка предыдущей